La route nationale 106 peut désigner à la fois :

 Route nationale 106 en France métropolitaine
 Route nationale 106 en Italie
 Route nationale 106 en Slovénie

Voir aussi